Andrés Felipe puede referirse a:

 Andrés Felipe Andrade: (1989) futbolista colombiano. Juega de mediocampista y su equipo actual es Deportes Tolima.
 Andrés Felipe Arias: (1973) economista y político colombiano. 
 Andrés Felipe Burgos: (1991) futbolista colombiano de Deportivo Cali.
 Andrés Felipe Correa: (1984) futbolista colombiano. Juega de defensor.
 Andrés Felipe González: (1984 futbolista colombiano; juega como defensa y su equipo actual es el Junior de la Categoría Primera A colombiana.
 Andrés Felipe Ibargüen: (1992) futbolista colombiano. Juega de delantero.
 Andrés Felipe Ortiz: (1987) futbolista colombiano. Juega de defensa y su equipo actual es el Real Cartagena.
 Andrés Felipe Santamaría: (1982) futbolista colombiano. Juega como defensa central y su equipo actual es el Plaza Amador.